Луйе (, ) — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Луйе, Леон (1906—1973) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Луйе, Шарль (1824—1898) —  французский художник.